Сянчжоу — китайский топоним:
 Сянчжоу (Сянъян) (襄州) — район городского подчинения городского округа Сянъян провинции Хубэй
 Сянчжоу (Чжухай) (香洲) — район городского подчинения городского округа Чжухай провинции Гуандун
 Сянчжоу (Лайбинь) (象州) — уезд городского округа Лайбинь Гуанси-Чжуанского автономного района